Владимир Константинович Семигановский (19 апреля 1864, Смоленская губерния — год смерти неизвестен) — начальник Костромского губернского жандармского управления, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов Российской империи.

Биография 
Родился в дворянской семье.

В 1883 году окончил 1-е военное Павловское училище, откуда выпущен был подпоручиком в 4-й пехотный Копорский полк.

Окончил Александровскую военно-юридическую академию. В 1895 году из 23-й артиллерийской бригады перешёл в Отдельный корпус жандармов.

В 1897 году помощник начальника Самарского губернского жандармского управления по Новоузенскому уезду. С 1903 года в резерве при Санкт-Петербургском губернском жандармском управлении.

В 1907—1912 годах начальник Саратовского губернского жандармского управления и Саратовского районного охранного отделения, полковник. В 1912—1913 годах в резерве при Санкт-Петербургском губернском жандармском управлении. 3 мая 1913 назначен начальником жандармского управления г. Омска, с 11 июня 1913 года по 27 февраля 1917 года начальник Костромского губернского жандармского управления. 21 июня 1917 года произведён в генерал-майоры Отдельного корпуса жандармов с увольнением со службы по болезни.

Был арестован Временным правительством и содержался в Петропавловской крепости и тюрьме «Кресты». После освобождения находился в отставке. В 1918 году, спасаясь от красного террора, перебрался в Сибирь.

2 февраля 1919 года определён на службу, с назначением в резерв чинов при штабе Омского военного округа белой Сибирской армии. 9 марта 1919 года назначен исполняющим должность штаб-офицера для поручений при Главном управлении военных сообщений. 24 июня 1919 года переведён в резерв чинов при штабе Омского военного округа. 11 июля 1919 года назначен председателем окружной следственной комиссии. 15 июля 1919 года назначен в распоряжение командующего войсками Омского военного округа.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Семья 
Жена — Надежда Владимировна (род. 24.05.1866, Санкт-Петрбург), дочь Владимира Борисовича Бера (30.08.1841—19.09.1913), действительного статского советника, члена Казанской судебной палаты и Эмилии Элизабет Мерц (22.04.1844—24.05.1866)
Дети: 
 Вадим
 Наталья

Ссылки 
 Падение царского_режима. Т. VII. Указатель имен к I—VII тт.

Примечание 

Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Александровской военно-юридической академии
Чины Отдельного корпуса жандармов
Генерал-майоры (Российская империя)
Заключённые Петропавловской крепости
Генерал-майоры России (Белое движение)
Умершие в XX веке